Ruta 41 steht für
 eine Fernstraße in Bolivien, siehe Ruta 41 (Bolivien)
 eine Fernstraße in Chile, siehe Ruta 41 (Chile)